Kurfürstenstraße steht für:
 Kurfürstenstraße (Bad Reichenhall), siehe Liste der Straßen und Plätze der Stadt Bad Reichenhall
 Kurfürstenstraße (Berlin-Tiergarten) mit U-Bahnhof Kurfürstenstraße
 Kurfürstenstraße (Berlin-Mariendorf), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mariendorf
 Kurfürstenstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (A–K)
 Kurfürstenstraße (Brühl), siehe Liste der Baudenkmäler in Brühl (Rheinland)
 Kurfürstenstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Südliche Vorstadt
Kurfürstenstraße (Köln)
 Kurfürstenstraße (Manderscheid), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Manderscheid
 Kurfürstenstraße (Mönchengladbach), mit Nr. 11
 Kurfürstenstraße (Mülheim an der Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Broich (Mülheim an der Ruhr)
 Kurfürstenstraße (München)
 Kurfürstenstraße (Nörvenich), mit Nr. 13 und Wegekreuz Kurfürstenstraße
 Kurfürstenstraße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/K
 Kurfürstenstraße (Wittlich), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wittlich
 Kurfürstenstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Ronsdorf-Mitte/Nord

Siehe auch:
 Churfürststraße (Salzburg)
 Kurfürstenallee
 Kurfürstendamm
 Kurfürstenplatz